Wong ist ein chinesischer Familienname.

Namensträger

Chinesische Reihenfolge 

 Wong Chee-Leong (* 1972), singapurischer Tennisspieler
 Wong Chi Chong (* 1994), Badmintonspieler aus Macao
 Wong Chi-Him (* 1994), Squashspieler aus Hongkong
 Wong Choihing, chinesischer Unternehmer
 Wong Choong Hann (* 1977), malaysischer Badmintonspieler
 Wong Chun Fan (* 1969), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Wong Chun Ting (* 1991), chinesischer Tischtennisspieler
 Wong Chung (* 1947), chinesischer Schauspieler
 Wong Fei-hung († 1925), chinesischer Arzt und Kampfkünstler
 Wong Hong Yi Cody (* 2002), chinesische Tennisspielerin (Hongkong)
 Wong Jing (* 1955), chinesischer Schauspieler, Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Wong Ka Chun (* 1985), hongkong-chinesischer Sprinter
 Wong Kam Po (* 1973), Radrennfahrer aus Hongkong
 Wong Kar-Wai (* 1958), Filmregisseur aus Hongkong
 Wong Kei-ying († 1886), chinesischer Kampfkünstler und Arzt
 Wong Kit Ieng (* 1996), Badmintonspielerin aus Macao
 Wong Lee-Loong (* 1985), bruneiischer Tennisspieler
 Wong Man Ching (* 1981), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Wong Mew Choo (* 1983), malaysische Badmintonspielerin
 Wong Miew Kheng (* 1981), malaysische Badmintonspielerin
 Wong Pei Tty (* 1981), malaysische Badmintonspielerin
 Wong Pek Sen (* 1945), indonesischer Badmintonspieler, siehe Darmadi
 Wong Peng Soon (1918–1996), Badmintonspieler aus Singapur
 Wong Shoon Keat (* um 1958), Badmintonspieler aus Singapur
 Wong Siew Te (* 1969), malaysischer Zoologe
 Wong Wai-Hang (* 1977), Squashspieler aus Hongkong
 Wong Wai Hong (* 1986), Badmintonspieler aus Hongkong
 Wong Wai Lap (* 1969), Badmintonspieler aus Hongkong
 Wong Wenhao (1889–1971), chinesischer Geologe und Politiker
 Wong Wing Ki (* 1990), Badmintonspieler aus Hongkong

Westliche Reihenfolge 
 Ali Wong (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Alice Wong (* 1974), US-amerikanische Aktivistin
 Anna May Wong (1905–1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Anthony Wong (* 1965), australischer Schauspieler
 Anthony Wong Chau-sang (* 1961), chinesischer Schauspieler
 Benedict Wong (* 1971), britischer Schauspieler
 Beryno Wong Jiann Tze (* 1984), malaysischer Badmintonspieler
 Bosco Wong (* 1980), chinesischer Schauspieler
 Bradley Darryl Wong (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Chi-Huey Wong (* 1948), taiwanischer Biochemiker
 Chiyan Wong (* 1988), chinesischer Pianist
 Chris Wong (* 1995), australischer Eishockeyspieler
 Coleman Wong (* 2004), chinesischer Tennisspieler aus Hongkong
 Cory Wong (* ≈1975), US-amerikanischer Gitarrist
 Cyril Wong (* 1977), singapurischer Dichter
 Danny Wong Tze Ken (* 1967), malaysischer Historiker und Hochschullehrer

 Derek Wong Zi Liang (* 1989), singapurischer Badmintonspieler
 Elizabeth Wong (* 1958), US-amerikanische Dramatikerin
 Ellen Wong (* 1985), kanadische Schauspielerin
 Eugene Wong (* 1934), US-amerikanischer Informatiker
 Fann Wong (* 1971), singapurische Schauspielerin
 Faye Wong (* 1969), chinesische Sängerin und Schauspielerin
 Flossie Wong-Staal (1946–2020), chinesisch-amerikanische Virologin und Molekularbiologin
 Francis Wong, US-amerikanischer Jazzmusiker und Produzent
 Frank Wong (1950–1992), neuseeländischer Diplomat
 Freddie Wong (* 1985), US-amerikanischer Filmemacher und E-Sportler
 Gilbert Wong (Tennisspieler) (* 1988), Tennisspieler aus Hongkong
 Gilbert Wong, US-amerikanischer Politiker
 Gin D. Wong (1922–2017), US-amerikanischer Architekt
 Grace Wong Xiu Mei (* 2000), malaysische Hammerwerferin
 Herb Wong (1926–2014), US-amerikanischer Jazzautor und -historiker, Hörfunkjournalist und Musikpädagoge
 Jackie Wong Siew Cheer (* 1992), malaysischer Hammerwerfer
 Jacky Wong (1954–2022), Bodybuilder und Schauspieler aus Hongkong
 Jacqueline Wong Sum-wing (* 1989), kanadische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Jadyn Wong (* 1985), kanadische Schauspielerin
 James Wong (* 1959), US-amerikanischer Filmschaffender
 James Wong (Bischof) (* 1960), anglikanischer Bischof der Seychellen
 Jamie Wong (* 1986), Radsportlerin aus Hongkong
 Janelle Wong, US-amerikanische Politikwissenschaftlerin

 Jerry Wong (* 1982), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jimmy Wong (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Joey Wong (* 1967), taiwanesische Schauspielerin
 John Wong Soo Kau (* 1968), malaysischer Geistlicher, Erzbischof von Kota Kinabalu
 Jorge Carlos Patrón Wong (* 1958), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Jalapa
 Joshua Wong (* 1996), Studentenaktivist aus Hongkong
 Julia Wong Pei Xian (* 1987), malaysische Badmintonspielerin
 Justine Wong-Orantes (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Kahchun Wong (* 1986), singapurischer Dirigent
 Kai Wong (* 1980), US-amerikanischer Filmschauspieler und Produzent
 Kevin Wong (* 1972), US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 Kirk Wong (* 1949), chinesischer Filmregisseur
 Keri Wong (* 1989), US-amerikanische Tennisspielerin
 Lawrence Wong (* 1972), singapurischer Politiker
 Lydia Wong (* 1960), kanadische Pianistin und Musikpädagogin
 Martin Wong (1946–1999), US-amerikanischer Maler

 Penny Wong (* 1968), australische Politikerin
 Rachel Wong Walker (* 1985), US-amerikanische Beachhandballspielerin
 Russell Wong (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler und Fotograf
 See Siang Wong (* 1979), niederländischer Pianist chinesischer Abstammung
 Steven Wong (* 1988), Radrennfahrer aus Hongkong
 Susan Wong, chinesische Sängerin
 Tobias Wong (1974–2010), US-amerikanischer Designer
 Teng-fong Wong, US-amerikanischer Geophysiker
 Tyrus Wong (1910–2016), US-amerikanischer Künstler
 Vanessa Wong (* 1999), kanadische Tennisspielerin
 Vernon Wong (* 1989), Fußballspieler für Macau
 Victor Wong (1927–2001), US-amerikanischer Schauspieler

 Yik-Man Wong (* 1990), niederländische Badmintonspielerin

Fiktive Personen 
 Wong, Figur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Wong

Siehe auch 
 Wong Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Mr. Wong
 Vong

Familienname
Chinesischer Personenname